Crocidium (vliegen), geslacht van vliegen uit de familie van de wolzwevers
Crocidium (plant), geslacht van planten uit de composietenfamilie